

Нура — річка в Карагандинській області
 Нура — селище, Нуринський район, Карагандинська область
 Нура — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Нура — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Нура — село, Іргізький район, Актюбинська область
 Нура — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Нура — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Нура — село, Талгарський район, Алматинська область
 Нура — село, Цілиноградський район, Акмолинська область
 Нура — село, Шетський район, Карагандинська область

Нура — комуна, лен Еребру
 Нура (Еребру) — містечко в лені Еребру